Романченко — українське прізвище.
 Романченко Андрій Дмитрович(*1970) — український художник театру, сценограф.
 Романченко Борис Тимофійович (1926—2022)— український громадський діяч, в'язень чотирьох нацистських концтаборів.
 Романченко Віктор Дмитрович (*1978) — український співак, рок-музикант.
 Романченко Дмитро Юрійович (1997—2022) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Романченко Іван Савич (1894—1977) — український філолог, науковець, педагог, літературний критик.
 Романченко Іван Степанович (1886—?) — український громадсько-політичний діяч.
 Романченко Іван Юхимович (1923—1988) — учасник Великої Вітчизняної війни, Герой Радянського Союзу
 Романченко Ігор Сергійович (1958-) — український військовик, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор військових наук професор, генерал-лейтенант, начальник ЦНДІ ЗС України.
 Романченко Микола Захарович (1921—1991) — український поет. Член Спілки письменників України.
 Романченко Трохим Миколайович (1880—1930) — український письменник.

Див. також 
 Романчич
 Романчишин

Українські прізвища
Прізвища на -енко